

Anno 
 433 o 433 a.C.

Codici 
 433 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Bagnall Beach Observatory, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia

Matematica 
433 – numero